Vive la liberté est le titre français du film muet américain The Walk-Offs réalisé par Herbert Blaché, sorti en 1920 ;
Vive la liberté est le titre français du film Liberty réalisé par Leo McCarey,  sorti en 1929 ;
Vive la liberté est un film français réalisé par Jeff Musso, sorti en 1946 ;
Et vive la liberté ! est un film français réalisé par Serge Korber, sorti en 1978.